Selim, um nome próprio de origem árabe, pode referir-se a:

Sultões do Império Otomano
Selim I (1470-1520) — reinou de 1512 a 1520; alcunhado de "o severo""o audaz",  e "o 
carrancudo"

Selim II (1524-1574) — reinou de 1566 a 1574; alcunhado de "o bêbado" e "o louro"

Selim III (1761-1808) — reinou de 1789 a 1807

Futebolistas
Selim Benachour (n. 1981) — franco-tunisino

Outros usos
Mesquita Selimiye (de Selim) — mesquita imperial da autoria de Mimar Sinan construída por ordem de Selim II em Edirne

Die Entführung aus dem Serail — ópera de Mozart em que um dos personagens é o Paxá Selim

 Selim (canção), da banda Raimundos
 Selim (ciclismo), assento de bicicleta

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos